Der Wachsblumenstrauß steht für:
 Der Wachsblumenstrauß (Roman), Kriminalroman von Agatha Christie (Originaltitel: After the Funeral)
 Der Wachsblumenstrauß (1963), auf dem Roman basierender Kriminalfilm
 Der Wachsblumenstrauß (2005), Verfilmung des Romans als Langfolge der zehnten Staffel der Fernsehserie Agatha Christie’s Poirot